História
 José de San Martín — general sul-americano, herói da independência de Argentina, Chile e Peru

 Geografia
 San Martín (região) — subdivisão do Peru
 San Martín (província) — província do Peru
 San Martín (Buenos Aires) — cidade na província argentina de Buenos Aires
 San Martin (Recife) — bairro do Recife
 San Martín (El Salvador)
 San Martín Jilotepeque — município da Guatemala
 San Martín Sacatepéquez — município da Guatemala
 San Martín Zapotitlán — município da Guatemala
 Emilio San Martín (distrito) — no Peru
 San Martín (distrito de El Dorado) — no Peru
 San Martín de Porres (distrito) — no Peru
 San Martín (departamento de Santa Fé)
 San Martín de Loba, na Colômbia
 San Martín (Cesar), na Colômbia
 San Martín (Meta), na Colômbia

Desambiguações de topônimos